

Cinema e televisione 
Quelli che ritornano (Les Revenants) – film del 2004 diretto da Robin Campillo
Les Revenants – serie televisiva francese trasmessa dal 2012, basata su Quelli che ritornano

Musica 
Les Revenants – album del gruppo musicale Mogwai, colonna sonora dell'omonima serie
Les Revenants EP – EP del gruppo musicale Mogwai

Pagine correlate 
The Revenant
Revenant (disambigua)